Grgić bzw. Grgic ist der Familienname folgender Personen:

 Anto Grgić (* 1996), kroatisch-schweizerischer Fußballspieler
 Berislav Grgić (* 1960), kroatischer römisch-katholischer Bischof von Tromsø
 Danijel Grgić (* 1977), kroatischer Handballspieler
 Danijela Grgić (* 1988), kroatische Leichtathletin
 Denis Grgić (* 1991), kroatischer Fußballtorwart
 Filip Grgić (* 1989), kroatischer Taekwondoin
 Goran Grgić (* 1965), kroatischer Schauspieler
 Josip Jurić-Grgić (* 1995), kroatischer Handballspieler
 Leon Grgic (* 2006), österreichischer Fußballspieler 
 Lukas Grgic (* 1995), österreichischer Fußballspieler 
 Mario Grgić (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Miljenko Grgić, siehe Mike Grgich (* 1923), kroatisch-amerikanischer Winzer
 Mislav Grgić (Wissenschaftler) (* 1973), kroatischer Wissenschaftler
 Mislav Grgić (Handballspieler), kroatischer Handballspieler
 Velimir Grgić (* 1978), kroatischer Fußballspieler
 Zlatko Grgić (1931–1988), jugoslawischer Animator und Filmregisseur